Municipio de Palatine puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Palatine (condado de Aurora, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Aurora.
 Municipio de Palatine (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.